

Personnalités 

 Alan Cavé (né en 1966), chanteur haïtien ;
 François Cavé (1794-1875), industriel français, inventeur de machines à vapeur ;
 Jean Cavé (né en 1948), écrivain et journaliste français ;
 Jean-Cyrille Cavé (1833-1909), fondateur de mutualités ;
 Hygin-Auguste Cavé dit Edmond Cavé 1796-1852), directeur de la Division des Beaux-Arts du Ministère de l'intérieur de 1833 à 1848 ;
 Marie-Élisabeth Blavot (Boulanger puis Cavé), plus connue comme Madame Cavé (1806~10-1883), artiste peintre française ;
 Olivier Cavé (né en 1977), pianiste italo-suisse.

Odonymes 
 Rue Cavé, rue du , du nom de l'industriel François Cavé.

Voir aussi